Pandan kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Pangdan (ort i Filippinerna, Centrala Visayas), Province of Cebu, 
 Pandan (ort i Filippinerna, Bohol, Province of Camarines Sur), 
 Pandan (ort i Filippinerna, Norra Mindanao), Province of Camiguin, 
 Pandan, kommun i Catanduanes, Bohol, 
 Pandan (Antique), kommun,

Indonesien 

 Tanjung Pandan (ort), Bangka-Belitung, 
 Desa Pandan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Pandan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,07, long 113,32), 
 Desa Pandan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,24, long 111,57), 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar